FLASOMA é a sigla da Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas também nomeada FISM Latin America.  A organização é a maior referência do gênero na América Latina e promove festivais, simpósios, congressos internacionais de ilusionismo entre outras atividades que fomentam o desenvolvimento e a união das diversas classes mágicas de todo continente. 

Associada a Fédération Internationale des Sociétés Magiques ou FISM (Federação Internacional de Sociedades Mágicas), a FLASOMA  organiza a cada três anos em um país diferente o Campeonato Latino-Americano de Ilusionismo (FISM Latin America Championship of Magic) e realiza o maior encontro de mágicos, estudiosos e ilusionistas profissionais de toda América Latina, além de promover palestras, workshops e reuniões.

História

A Federação reúne associações mágicas presentes em toda América Latina e por meio delas os ilusionistas do continente. Desde a década de 50 existe um movimento latino-americano em prol de uma entidade que reunisse as diversas associações de mágicos e ilusionistas. No entanto, apenas na década de 80  foi realizada uma reunião oficial de autoridades de Sociedades Mágicas e se firmou uma ata constitutiva da federação. No dia 17 de outubro de 1982 autoridades das seguintes entidades, por ordem alfabética, formalizaram os primeiros encontros:

Argentina

CENTRO DE ESTUDIO DEDICADO AL ILUSIONISMO
CENTRO MÁGICO PLATENSE
CÍRCULO MÁGICO ARGENTINO
CÍRCULO MÁGICO TUCUMANO
CLUB AMIGOS POR LA MAGIA – Mendoza
CLUB AMIGOS POR LA MAGIA - San Martín
ENTIDAD MÁGICA ARGENTINA
MAGOS DE LA ZONA SUD

Brasil

ASSOCIAÇÃO DOS MÁGICOS DE SÃO PAULO
CLUBE MÁGICO PROF.ATKINSON - Porto Alegre

Uruguai

CLUB MÁGICO URUGUAYO

Venezuela

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE ILUSIONISTAS

Posteriormente, se uniram ao movimento sociedades mágicas da Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, México, Perú, Porto Rico e Estados Unidos.

Ligações Externas

 Website oficial

Ilusionismo